Ferron (Utah), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Louis Ferron (1942-2005), Nederlands schrijver
 Ralph Ferron (1972), Luxemburgs voetballer